Rejon wasylkiwski – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu dniepropetrowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1330 km² i liczy około 37 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Wasylkiwka.

Na terenie rejonu znajdują się 3 osiedlowe rady i 10 silskich rad, obejmujących w sumie 78 wsi i 2 osady.

Miejscowości rejonu

Wasylkiwski